Голландська футбольна Ередивізі 2003—2004  — 48-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном став Аякс.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Утрехт взяв участь у Кубку УЄФА 2004—2005 як переможець Кубка Нідерландів 2003—2004.

Позначення:

Результати

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2004-05

Група A

Позначення:

Результати

Група B

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Ередивізі на soccerway 
 Ередивізі на rsssf  

2003 у футболі
2004 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2003 у нідерландському спорті
2004 у нідерландському спорті